Wiski peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Wiski, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Wiski, un village dans le powiat de Radzyń Podlaski